Monte Legnone, montagna delle Alpi alta 2.609 m.
Monte Legnone, montagna delle Prealpi Varesine alta 750 m.